Die Abkürzung ZDT steht für:
 Flughafen Chur, IATA-Code
 Zentralny Detski Teatr (Центральный Детский Театр), von 1936 bis 1992 Name des Russischen Akademischen Jugendtheaters
 Zhongwen Development Tool, Software zum Erlernen der chinesischen Sprache
 Zug-Druck-Torsion-Prüfung, ein Prüfungsverfahren

ZDT bezeichnet außerdem:
 ZDT, Roman von Julian Rathbone aus dem Jahr 1986, deutscher Titel Grünfinger

ZDT